Wargowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Wargowo.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Wargowo.